Paul Methuen kan syfta på bland andra:

* Sir Paul Methuen (omkring 1672–1757), brittisk diplomat
 Paul Methuen, 1:e baron Methuen (1779–1849), brittisk politiker
 Paul Methuen, 3:e baron Methuen (1845–1932), brittisk militär
 Paul Methuen, 4:e baron Methuen, brittisk zoolog